SM U-77 – niemiecki okręt podwodny typu UE I z okresu I wojny światowej
 SM U-77 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej SM UC-37; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-77

Zobacz też 
 U-77

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich